

Prénom 

 Warrick Brown est un personnage de la série télévisée Les Experts.
 Warrick Dunn (né en 1975) est un joueur de football américain.
 Warrick Holdman (né en 1975) est un joueur de football américain.

Nom de famille 

  (né en 1959) est un basketteur américain.
 Hakim Warrick (né en 1982) est un basketteur américain.
  (1773-1811) est un colon et soldat américain.
  (né en 1960) est un journaliste américain.
  (né en 1970) est un joueur de football américain.
 Ruth Warrick (1915-2005) est une actrice américaine.
 Wicket W. Warrick est un personnage du film Le Retour du Jedi.

Lieux 

 Le comté de Warrick est un comté de l'Indiana, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme